Eine Volkszählung in St. Helena findet auf der südatlantischen Insel St. Helena auf Grundlage der Statistics Ordinance aus dem Jahr 2000 statt. Sie wird in aller Regel alle 10 Jahre durchgeführt.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle

Volkszählungen 
Ergebnisse der de jure-Volkszählung nach Wahlbezirken.

Weblinks 
 Informationen zur Volkszählung 2016 (englisch)
 Offizielle Seite des Statistikamtes (englisch)
 Zensus-Bericht 2008 (PDF; englisch)

Einzelnachweise 

Volkszählung in St. Helena
Politik (St. Helena)
St. Helena
Recht (St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha)
Gesellschaft (St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha)
Ereignis in den Britischen Überseegebieten